Marolles-en-Brie kan syfta på:
 Marolles-en-Brie, Seine-et-Marne
 Marolles-en-Brie, Val-de-Marne